Duke Nukem – postać fikcyjna
 Duke Nukem – seria komputerowych gier akcji:
 Duke Nukem
 Duke Nukem II
 Duke Nukem 3D
 Duke Nukem Advance
 Duke Nukem: Manhattan Project
 Duke Nukem Forever